Pere Gabriel i Carreras, compositor i organista català.
 Pere Gabriel i Faus, hisendat i delegat de la Unió Catalanista.
 Pere Gabriel i Sirvent, escriptor especialitzat en història contemporània.